Theia, a titaniszok egyike a görög mitológiában, Uranosz és Gaia gyermeke, Selene holdistennő anyja
 Theia, feltételezett kőzetbolygó, ennek törmelékeiből állt össze a Hold
 Teia, keleti gót király